Ранчо лос Сабинос има више значења:

 Ранчо лос Сабинос (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лос Сабинос (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо лос Сабинос (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лос Сабинос (Сан Кристобал Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику